Il gruppo della dufrénite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della dufrénite 
 Burangaite
 Dufrénite
 Natrodufrénite

Note

Collegamenti esterni 
 

Dufrénite